L'International Lawn Tennis Challenge 1912 fu l'undicesima edizione di quella che oggi è conosciuta come Coppa Davis. Dopo sei anni la Francia partecipò di nuovo alla competizione, ma venne subito estromessa dalla competizione dagli Stati Uniti, che poi si ritirarono. A sfidare l'Australasia furono così le Isole britanniche, che si aggiudicarono il titolo. La finale fu disputata all'Albert Ground di Melbourne, dal 28 al 30 novembre.

Tabellone

Semifinale

Challenge round

Collegamenti esterni
  

Tennis nel 1912
 1912